La nazionale di baseball spagnola Under-18 rappresenta la Spagna nelle competizioni internazionali di età non superiore ai diciotto anni.

Piazzamenti

Europei 
 1974 :  3°
 1976 :  3°

Collegamenti esterni

Under-18